Лыса́к (Лисак) — фамилия:

 Лысак, Ангелина Викторовна (род. 1998) — украинская спортсменка, борец вольного стиля. 
 Лысак, Ариадна Анатольевна (1920—2003) — советская актриса театра и кино.
 Лысак, Виктор Павлович (1951—2015) — украинский и российский кинооператор.
 
  () — американский клинический психолог.
 Лысак, Игорь Николаевич (; род. 1985) — украинский футбольный полузащитник.
 Лысак, Стивен (; 1912—2002) — американский гребец-каноист.
 Лисак, Эрих (1912—1946) — хорватский политик.

См. также 
 Лыс
 
 Лысково (значения)